Sarma peut désigner :

Toponymes 
 Sarma, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Sarma, une localité du Cameroun ;
 la deuxième cavité naturelle souterraine la plus profonde du monde située en Géorgie.

Autres 
 Sarma, une haute coiffe métallique portée par les femmes d'Alger (Algérie), s'apparentant au hennin ;
 Sarmapa, une école du bouddhisme tibétain ;
 Sarma, une spécialité culinaire à base de feuille de chou ou de vigne remplie de viande, de riz, etc. ;
 Sarma, la Société anonyme pour la revente d'articles de masse, une ancienne enseigne de magasins en Belgique.

Lien externe 

Homonymie de toponyme